Хенешть () — комуна в Румунії, у повіті Ботошані.
 Хенешть () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Адміністративний центр комуни Хенешть.
 Генешть () — комуна в Румунії, у повіті Муреш.
 Генешть () — село в Румунії, у повіті Муреш. Адміністративний центр комуни Генешть.
 Генешть () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Іон-Некулче.
 Генешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Боцешть.
 Генешть () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Кавадінешть.
 Генешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни П'єтрошань.
 Генешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Лекустень.
 Генешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Бістра.